Бархатные гекконы, или жирнохвостые гекконы, или ёдуры (), — род ящериц семейства Diplodactylidae подотряда гекконообразных. Обитают в восточной и северной Австралии и только ареал мраморного бархатного геккона (Oedura marmorata) охватывает почти всю Австралию, кроме крайних южных районов, хотя распространён этот вид очень спорадически. Длина тела без хвоста от 6—7 см (Oedura jowalbinna) до 11 см (Oedura marmorata). Окраска неяркая, маскирующая, жёлтых, бурых, серых и зеленоватых тонов с тёмными и светлыми поперечными полосами и мелкими пятнами. У некоторых видов светлые пятна окружены тёмными кольцами. Ведут в основном ночной древесный образ жизни. Размножаются откладыванием яиц, в кладке всегда только два яйца.

Виды 
В роде Oedura 9 видов:
 
 , или бархатный геккон

Примечания 

Diplodactylidae
Пресмыкающиеся Австралии
Эндемики Австралии